

Cinema
Stampede – film del 1936 diretto da Ford Beebe
Duello infernale (Stampede) – film del 1949 diretto da Lesley Selander
One Piece Stampede - Il film (ONE PIECE STAMPEDE) – film del 2019 diretto da Takashi Otsuka

Musica 
 Stampede – album dei The Doobie Brothers del 1975
 Stampede – album dei Krokus del 1990
 Stampede – album dei Critters Buggin del 2004
 Stampede – album degli Hellyeah del 2010
 Stampede – singolo di Dimitri Vegas, Like Mike, DVBBS e Borgeous del 2013
 Stampede – singolo di Lindsey Stirling e Alexander Jean del 2018

Sport 
 Idaho Stampede – squadra di pallacanestro della NBA Development League

Altro 
 Stampede – revolver Beretta
 Stampede – videogioco per console Atari 2600